Türkiye 1. Ligi 1989/90 was het tweeëndertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen ging op 2 september 1989 van start met "als vanouds" weer 18 clubs. Op 20 mei 1990 bleek Beşiktaş JK daarvan uiteindelijk de sterkste: de club behaalde zijn zesde titel en kwam daarmee dus eindelijk op gelijke hoogte met Trabzonspor; omdat Beşiktaş JK ook de bekerwinst van 1988/89 herhaalde, was dit tevens de eerste dubbel van de club. Topschutter van de liga werd Feyyaz Uçar.

In het seizoen 1983/84 had Adana Demirspor een minder fraaie hoofdrol gespeeld bij het record van de hoogste uitslag ooit: Galatasaray SK had de ploeg met 9-2 gekraakt. Ook in het huidige seizoen was Adana Demirspor op een negatieve manier betrokken bij het nieuwe record, toen Beşiktaş JK het oude record uit de boeken schoot door de arme ploeg uit Adana met 10-0 te verpulveren.

Omdat Samsunspor vorig seizoen een busongeluk had gehad waarbij doden en gewonden te betreuren waren, hoefde de club niet te degraderen uit de Süper Lig; daarom waren er dit seizoen slechts twee clubs gepromoveerd (waarbij het goed uitkwam dat de kampioen van de B Grubu van de 1. Lig toevallig het tweede elftal van Bursaspor was). Debutant Zeytinburnuspor - de vijftigste nieuweling in de geschiedenis van de Süper Lig! - komt uit İstanbul en bracht zo het aantal Süper Lig-clubs uit de metropool aan Bosporus die in de hoogste divisie actief waren voor het eerst sinds lange tijd weer op vijf; uit de hoofdstad kwam een oude bekende: Gençlerbirliği SK. Beide clubs handhaafden zich ternauwernood. Omdat de competitie volgend seizoen uit 16 ploegen zou bestaan, waren er dit seizoen vijf degradanten: Malatyaspor, Altay SK, Samsunspor, Adana Demirspor en Sakaryaspor. Alle vijf keerden binnen afzienbare tijd terug naar de Süper Lig, drie ervan binnen één jaar.

Kaart

Eindstand 1989/90

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1989/90
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center"
! Thuis / Uit
! width=30|ADD
! width=30|ADA
! width=30|ALT
! width=30|ANK
! width=30|BJK
! width=30|BOL
! width=30|BUR
! width=30|FB
! width=30|GS
! width=30|GEN
! width=30|KSK
! width=30|KON
! width=30|MAL
! width=30|SAK
! width=30|SAM
! width=30|SAR
! width=30|TRA
! width=30|ZEY
|-
|align=right|Adana Demirspor|| bgcolor="#000000"| ||2-3||2-2||1-1||1-1||0-2||1-1||1-3||1-0||1-1||1-2||1-5||1-0||2-1||1-0||0-3||0-1||2-1|-
|align=right|Adanaspor||3-3|| bgcolor="#FFFFFF"| ||3-1||0-1||1-1||2-0||1-1||1-4||1-0||3-0||2-2||2-0||3-1||4-1||3-0||0-0||1-2||0-3|-
|align=right|Altay SK||2-2||0-2|| bgcolor="#000000"| ||0-0||1-3||1-1||4-1||2-1||0-2||0-3||1-0||3-2||2-1||1-2||3-1||0-0||1-3||0-1|-
|align=right|MKE Ankaragücü||1-0||2-2||0-2|| bgcolor="#FFFFFF"| ||1-0||0-4||1-0||0-1||0-1||2-0||1-0||0-1||1-2||1-0||1-2||3-4||0-0||2-0|-
|align=right|Beşiktaş JK||10-0||3-0||1-0||1-0|| bgcolor="#000000"| ||3-0||1-0||3-1||1-0||2-0||4-0||2-1||3-1||7-0||1-0||0-2||1-0||3-0|-
|align=right|Boluspor||1-0||0-0||3-1||1-1||1-5|| bgcolor="#FFFFFF"| ||1-0||1-0||1-0||1-2||0-0||0-0||0-2||2-1||2-1||0-0||0-0||0-2|-
|align=right|Bursaspor||4-0||2-1||1-1||0-0||1-1||1-1|| bgcolor="#000000"| ||3-2||2-1||1-2||1-0||2-1||1-0||4-1||4-0||0-1||1-1||4-1|-
|align=right|Fenerbahçe SK||3-1||0-0||2-2||5-1||1-5||2-0||2-2|| bgcolor="#FFFFFF"| ||5-1||3-1||3-0||2-0||3-1||2-2||1-0||5-2||1-0||2-0|-
|align=right|Galatasaray SK||3-0||5-0||1-2||2-0||0-0||2-0||5-1||1-0|| bgcolor="#000000"| ||1-1||2-1||4-0||0-0||5-1||2-1||1-1||2-1||2-2|-
|align=right|Gençlerbirliği SK||7-0||2-0||0-2||0-1||1-1||0-0||3-1||0-2||1-1|| bgcolor="#FFFFFF"| ||3-2||2-2||2-2||3-2||1-0||1-1||0-4||0-0|-
|align=right|Karşıyaka SK||1-0||2-1||5-1||1-1||1-4||3-4||2-0||1-2||1-2||1-5|| bgcolor="#000000"| ||5-1||1-0||3-2||1-0||3-1||1-1||2-0|-
|align=right|Konyaspor||1-1||2-1||2-0||4-1||0-0||3-0||2-1||0-1||0-1||0-0||0-2|| bgcolor="#FFFFFF"| ||1-0||2-0||2-0||1-1||0-1||2-1|-
|align=right|Malatyaspor||4-0||2-3||1-1||1-4||2-1||1-1||1-0||0-1||0-4||4-3||2-0||2-1|| bgcolor="#000000"| ||1-0||3-0||1-1||2-1||1-0|-
|align=right|Sakaryaspor||2-1||1-2||4-1||1-2||0-3||2-3||0-1||0-3||0-4||1-3||0-1||0-1||2-2|| bgcolor="#FFFFFF"| ||0-0||0-2||2-2||1-1|-
|align=right|Samsunspor||3-0||1-1||1-0||0-1||1-3||1-1||1-2||1-2||1-0||0-0||1-0||2-0||1-1||0-1|| bgcolor="#000000"| ||1-2||2-0||0-0|-
|align=right|Sarıyer GK||3-2||3-1||1-0||1-2||1-0||1-1||1-2||2-1||0-2||2-2||3-2||0-0||2-2||1-1||5-0|| bgcolor="#FFFFFF"| ||2-0||1-2|-
|align=right|Trabzonspor||4-1||4-1||2-0||2-0||2-1||1-1||3-1||3-2||1-0||6-1||1-0||3-2||1-0||3-1||2-0||2-0|| bgcolor="#000000"| ||1-1|-
|align=right|Zeytinburnuspor||4-1||2-0||3-1||3-0||0-2||1-0||2-0||1-2||0-2||2-0||0-1||1-2||1-0||0-1||4-2||0-2||0-0'''|| bgcolor="#FFFFFF"|
|}

 Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Gençlerbirliği SK (kampioen A Grubu 1. Lig 1988/89)
 Zeytinburnuspor (kampioen C Grubu'' 1. Lig 1988/89)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Eskişehirspor (nummer 17 Süper Lig 1988/89)
 Çaykur Rizespor (nummer 18 Süper Lig 1988/89)
 Kahramanmaraşspor (nummer 19 Süper Lig 1988/89)

Topscorers 1989/90

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1989/90